Сто́льник:
 Стольник — должностное лицо преимущественно в эпоху Средневековья, занимался обслуживанием трапезы господина.
 Стольник — разговорное название ста рублей.
 «Стольник» — российское периодическое издание, «глянцевый» журнал.

См. также 
 Столник
 Стольников